Molekulska formula -{C21H27NO4}- se može odnositi na:

 Nalbufin
 Laudanozin